Laudenbach (Neder-Franken), een gemeente in Beieren
 Laudenbach (Bergstraße), een gemeente in Baden-Württemberg
 Laudenbach (Großalmerode), een deel van de gemeente Großalmerode